Сезон 1913—1914 у Серії А — 17-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Арау.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1914
Швейцарія
Швейцарія